

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 1 podstawowa
 Piskorze – część miasta Goleniów
 Piskorze – część miasta Zielona Góra
 Piskorze – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Jemielno
 Piskorze – przysiółek wsi Momajny w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Barciany